Mühlburg steht für:

 die frühere Stadt Mühlburg (Karlsruhe), heute ein Stadtteil von Karlsruhe
 die Mühlburg (Burg) in Thüringen, Teil des Burgensembles der Drei Gleichen
 den Ansitz Mühlburg in Südtirol